Scott Henderson (skiër) (1943), Canadees alpineskiër.
 Scott Henderson (gitarist) (1954), Amerikaans gitarist.
 Scott Henderson (golfer) (1969), Schots golfer.
 Scott Henderson (ruimtevaartingenieur), vice president of test and flight operations van Blue Origin.